Les , également nommés  ou les terreurs de Bowser, sont des personnages de jeu vidéo anthropomorphes et antagonistes de Mario, apparus pour la première fois en 1988 dans Super Mario Bros. 3 sur NES.

Origine et conception 
Les Koopalings ont été conçus par divers concepteurs qui ont été mis au défi de trouver de nouveaux boss pour Super Mario Bros. 3. Les dessins préférés des membres de l'équipe de conception ont été choisis pour les sept Koopalings. La plupart des Koopalings se distinguent par leurs coiffures punk, et du fait qu'ils ne possèdent pas de nom dans la version originale japonaise. Les traducteurs de Nintendo of America de Super Mario Bros. 3 leur donnèrent des noms basés sur des musiciens ou encore des animateurs. Ainsi Ludwig von Koopa est surnommé ainsi en hommage à Ludwig van Beethoven dont il a en commun le style de coupe. Lemmy Koopa est nommé ainsi pour Lemmy Kilmister ; Iggy Koopa pour Iggy Pop ; Roy Koopa pour Roy Orbison ; Wendy O. Koopa pour Wendy O. Williams ; Morton Koopa Jr. pour Morton Downey Jr. (ce qui explique le Jr à la fin du prénom). et pour finir Larry ne fait référence à rien (ce qui a été confirmé d’après une interview).

Ils sont à l'origine décrits, dans les manuels de jeu américain et européens de Super Mario Bros. 3, comme étant les enfants de Bowser. Toutefois, Shigeru Miyamoto révèle en septembre 2012 qu'ils ne sont pas les enfants de Bowser mais ses sbires, à la différence de Bowser Jr. qui est bien le fils de Bowser, même si l'identité de sa mère est inconnue. Il est cependant confirmé qu'ils soient tous frères et sœur. Dans le dessin animé Super Mario Bros., cependant, les sbires étaient bien ses enfants, puisqu'ils appelaient Bowser "Papa".

Ils sont réapparus par la suite dans Super Mario World et Mario and Luigi: Superstar Saga, ainsi que dans les adaptations animées de Super Mario Bros. 3 et Super Mario World. Ils auraient également dû être des boss du jeu Super Princess Peach mais ont été finalement écartés, alors que leurs sprites étaient prêts et déjà inclus dans le jeu. Ils font leur grand retour dans New Super Mario Bros. Wii, puis réapparaissent dans New Super Mario Bros. 2, New Super Mario Bros. U et dans Paper Mario: Color Splash. Ils apparaissent aussi dans Super Mario Advance 2 et 4. Ils apparaissent en tant que personnages jouables dans Mario Kart 8, Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / for Wii U, Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016, Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros. Ultimate.

Description 
Les Koopalings sont énumérés ci-dessous dans l'ordre dans lesquels ils sont battus dans Super Mario Bros. 3 : Larry, Morton, Wendy, Iggy, Roy, Lemmy et Ludwig. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, ils n'ont rien à voir avec la progéniture de Bowser, car seul Bowser Jr. est sont fils à l'instar de la mère de Bowser Jr. et du père des Broodals (qui les remplacent dans Super Mario Odyssey), leurs vrais parents sont inconnus et ne sont jamais montrés ni mentionnés.

Larry 
Larry Koopa est le plus jeune des Koopalings. Il semble avoir un intérêt dans le sport, car il joue au tennis avec une boule de feu dans Mario and Luigi: Superstar Saga, bien qu'il ne soit jamais apparu dans un jeu de sport excepté comme tous les autres Koopalings dans Mario Kart. Il est également montré comme étant plutôt colérique quand il voit Mario et ses amis. Il est aussi prouvé, dans Mario and Luigi: Paper Jam Bros., que Larry aime les jeux vidéo et rate parfois des combats avec Roy et Wendy pour pouvoir faire une petite partie sur sa console. Son trophée dans la version européenne de Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / for Wii U indique qu'il est le chef des sbires, mais cela n'a jamais été démontré. Au contraire, il obéit aux ordres de Ludwig dans Mario & Luigi: Paper Jam Bros. et l'appelle "Boss". Sa couleur principale est le bleu ciel.

Comme il est souvent le premier à être affronté, Larry n'a pas vraiment de capacité spécifique et n'utilise que les attaques standards des Koopalings : saut, baguette magique et glissade de carapace, qu'ils emploient tous. Dans Mario and Luigi: Superstar Saga et son remake, Larry envoie des boules de feu avec une raquette de tennis.

Dans le dessin animé : nommé Cheatsy Koopa, il fait les tours les plus bas pour être le gagnant, aussi bien aux frères Mario, qu'à son propre père qu'il tentera de doubler pour devenir le roi du Royaume Champignon. Son esprit de compétition le pousse souvent à tricher pour gagner.

Morton 
Morton Koopa Jr est le plus imposant des Koopalings. Il est réputé pour être assez stupide et brutal. Il est également le seul Koopaling à avoir une peau foncée au lieu d'avoir une peau jaune comme les autres. Le "Jr." après son nom a suscité une certaine controverse, même s'il ne devait pas avoir de connotations dans le jeu, et a été tout simplement incluse comme un hommage à l'homme dont il tire son nom, Morton Downey Jr.. Sa couleur principale est le gris.

Lors des combats, Morton peut effectuer une charge au sol qui immobilise Mario s'il ne saute pas au bon moment. Son arme de prédilection est le marteau, qu'il utilise dans certains cas ; il peut enflammer son marteau dans Paper Mario: Color Splash.

Dans le dessin animé : nommé Big Mouth Koopa, son seul problème est qu'il est très bavard. Paradoxalement, il est beaucoup plus petit que dans le jeu vidéo, et le plus frêle des Koopalings, se faisant frapper par Roy dès qu'il ouvrait la bouche.

Wendy 
De tous les Koopalings, Wendy O. Koopa est la seule fille. Elle est considérée comme un garçon manqué et considère Peach et Daisy comme ses rivales. Au lieu de porter les mêmes bracelets à pointes que les autres Koopalings, elle a un nœud papillon sur sa tête, un collier et des bracelets très grand. Indépendamment de ses traits féminins. Même si elle est une fille, elle est l'une des deux Koopalings sans cheveux (l'autre étant Roy). Sa couleur principale est le rose.

Ses grands bracelets sont ses armes principales lors des affrontements : elle les projette sous la forme d'anneaux magiques qui rebondissent contre les murs et le sol. Dans Mario and Luigi: Superstar Saga, Mario and Luigi: Paper Jam Bros. et Paper Mario: Color Splash, les anneaux de Wendy peuvent emprisonner ses adversaires. Dans Mario and Luigi: Superstar Saga, elle a le pouvoir de se cloner. Dans New Super Mario Bros. U, Wendy se bat en faisant du patin à glace.

Dans le dessin animé : nommée Kootie Pie Koopa, elle y était une vraie peste, accumulant des caprices auquel son père cédait assez facilement.

Iggy 
Iggy Koopa est un des Koopalings. Il est dépeint comme un grand farceur hystérique. Ses deux caractéristiques remarquables sont ses lunettes et ses cheveux. Iggy est celui qui a le plus changé lors du retour des Koopalings dans New Super Mario Bros. Wii. Il est devenu le plus grand d'entre eux, et a changé de coupe de cheveux. Il a toutefois conservé ses fameuses lunettes lui donnant un regard de dément. Sa couleur principale est le vert.

Depuis New Super Mario Bros. Wii, Iggy ne se bat presque qu'exclusivement aux côtés d'un Chomp. Dans New Super Mario Bros. U, il peut marcher sur le plafond et invoquer un monstre de lave géant. Dans Mario and Luigi: Superstar Saga, Iggy peut tourner tout autour de ses adversaires pour les étourdir ou les blesser.

Dans le dessin animé : nommé Hop Koopa et est le frère jumeau de Lemmy Koopa (Hip), et ensemble, ils sont les plus jeunes membres de la famille, et les plus immatures.

Roy 
Roy Koopa est un Koopalings représenté comme étant très musclée. Il agit comme un dur-à-cuire. Dans une référence probable à la blague « les vrais hommes portent du rose », la tête de Roy et ses lunettes de soleil sont roses, tout comme l'était sa carapace. Toutefois, depuis New Super Mario Bros. Wii, sa couleur distinctive est le pourpre, couleur que prend sa carapace.

Lors des combats, Roy peut, comme Morton, effectuer des charges au sol. Il peut aussi charger Mario, les bras en avant, jusqu'à percuter un mur. Son arme attitrée est un bazooka qui tire des Bill Balles ; dans Paper Mario: Color Splash, le bazooka envoie de la peinture qui affaiblit Mario. Dans Super Star Saga, il se bat généralement aux côtés de sa sœur Wendy, qui le mord et le frappe dès qu'une de ses attaques est renvoyée par Mario et Luigi.

Dans le dessin animé : nommé Bully Koopa, dont la principale activité est de donner des ordres à ses frères et de frapper Lemmy, Iggy et Morton.

Lemmy 
Lemmy Koopa est le plus petit de taille des Koopalings. Il a une crête multicolore et une queue de cheval jaune, ainsi qu'un regard instable. Il est présenté comme ayant un caractère enfantin. Ses manières se rapprochent de celles d'un clown de par ses postures acrobatiques et son comportement. Sa couleur principale est le jaune.

Depuis sa première apparition, Lemmy se bat toujours en équilibre sur son ballon de cirque, qui le rend plus difficile à atteindre et sur lequel Mario rebondit en cas de contact. Il se bat également en envoyant des bombes. Dans Mario and Luigi: Superstar Saga, il a le pouvoir de se cloner.

Dans le dessin animé : nommé Hip Koopa, il est le frère jumeau de Iggy. Dans les dessins animés, Bowser considère Hip et Hop comme sa progéniture « la moins bien achevée ».

Ludwig 
Ludwig von Koopa est reconnaissable à son épaisse chevelure bleue qui comme son nom, fait référence au compositeur Ludwig Van Beethoven. Il est le plus âgé le plus intelligent et mature des sbires mais est aussi présomptueux, sournois, arrogant, et le plus cruel de sa fratrie. Ludwig est également généralement représenté comme le plus talentueux et puissant des Koopalings. Ses caractéristiques laissent entendre qu'il a un grand lien avec le domaine de la musique. Mario andLuigi: Paper Jam Bros. nous apprend également que Ludwig se considère comme le chef de sa fratrie. Sa couleur distinctive est le bleu foncé, qui est la couleur de ses cheveux et de sa carapace.

Il est souvent le dernier à être affronté. Ludwig semble plus puissant que ses frères et sœur; ses attaques varient beaucoup d'un jeu à l'autre. Il utilise des techniques magiques comme la téléportation, le dédoublement, la lévitation, il peut tirer plusieurs boules d'énergie magique en seul coup, et c'est le premier des Koopalings à avoir utilisé le souffle de feu. Il est aussi capable d'effectuer le saut scintillement, tout comme Yoshi.

Dans le dessin animé : il s'appelle Kooky von Koopa et est présenté comme un savant fou.

Apparitions

Dans Super Mario Bros. 3 
La première apparition des sept Koopalings est dans Super Mario Bros. 3. Ici, les Koopalings ont été envoyés par Bowser afin d'utiliser leurs dirigeables et leurs armées pour conquérir les terres différentes du Monde champignon. Chaque Koopaling, après avoir attaqué un royaume, s'est emparé du sceptre magique du roi, et l'a transformé en un animal ou plante quelconque.

Mario et Luigi rencontrent et affrontent un Koopaling chaque fois qu'ils sont dans un bateau volant lourdement gardé. La bataille contre les Koopalings consiste essentiellement à esquiver les sauts et les explosions magiques des sceptres volés du Koopaling. Il suffit de trois sauts sur la tête afin de vaincre un Koopaling. À chaque saut sur leur tête, ils rentrent dans leur carapace et sautent (Roy et Ludwig pouvant faire trembler le sol de cette manière uniquement dans ce jeu, dans leurs prochaines apparitions ils pivotent et se déplacent d'un bout a l'autre de la salle).Une fois vaincu, il se retire dans sa carapace, vole vers un endroit inconnu et dépose sa baguette magique. Après que Mario ou Luigi la ramasse, le bateau volant disparait étrangement et le roi de ce monde redevient normal.

Dans ce jeu, ils sont dans l'ordre suivant : Larry, Morton, Wendy, Iggy, Roy, Lemmy, et Ludwig.

Dans Super Mario World 
Dans Super Mario World, les Koopalings aident Bowser dans son attaque sur Dinosaur Land. Chaque Koopaling était chargé de garder un château sur chacune des zones terrestres dinosaure.

Après avoir traversé une forteresse des Koopalings, Mario ou Luigi ont une bataille contre le Koopaling qui en est chargé, qui doit être battu en sautant 3 fois sur sa tête. Sauf Iggy et Larry, qui doivent être poussés dans la lave. À chaque Koopaling vaincu, un œuf de Yoshi capturé est sauvé et le chemin vers une nouvelle zone est ouverte.

Une fois vaincu, Morton, Ludwig, et Roy partent en spirale dans le mur du fond (signifié par une bouffée de fumée), tandis qu'Iggy, Lemmy, Wendy et Larry sont tous tombés dans la lave. Ensuite, Mario ou Luigi détruisent leurs Châteaux d'une manière différente à chaque fois. La narration implique lourdement leur disparition complète.

Pour une raison quelconque (probablement des restrictions techniques), les Koopalings ont des couleurs différentes comme Ludwig avec des cheveux blancs et une coquille jaune alors que son image officielle dans la notice du jeu le montre avec ses cheveux bleus et sa carapace verte.

Morton et Roy conservent leur numéro respectif 2 et 5 de Super Mario Bros. 3.

Leur ordre change : Iggy, Morton, Lemmy, Ludwig, Roy, Wendy, Larry.

Dans Mario and Luigi: Superstar Saga 
Après plusieurs années d'absence, les Koopalings font une apparition surprise dans Mario and Luigi: Superstar Saga. Pendant le jeu, la sorcière Graguémona, qui avait déjà volé le corps de Bowser, prend le contrôle du Château de Bowser et utilise la forteresse pour attaquer la ville du château de Végésia. Les Koopalings servent « Bowsémona » et entravent les progrès de Mario et Luigi.

Après avoir été dans le château de Bowser, Mario et Luigi combattent les Koopalings dans leurs chambres respectives, généralement ils ont besoin de compléter une sorte de défi en vue de leur combat. De plus, les trois derniers (Roy, Wendy et Larry) utilisent un objet spécial Temps Bob-omb dans la bataille. Si le bob-omb dépasse 9 tours, il explose, entraînant la fin du combat et le game over. Les frères Mario, dans le château, rencontrent les sbires de Bowser dans le même ordre que dans Super Mario World (Iggy, Morton, Lemmy, Ludwig, Roy, Wendy et Larry). Après avoir été battu, chaque Koopaling laisse un point de passage pour les frères Mario. Aucun des sept Koopalings ne parle dans ce jeu.

Dans New Super Mario Bros. Wii 
Les Koopalings font un retour surprise dans New Super Mario Bros. Wii, servant de boss dans sept mondes du jeu. Ils font aussi une apparition dans la séquence d'ouverture du jeu, se cachant dans un gâteau parmi les garnitures présenté  à la Princesse Peach avec Bowser Jr. Ce dernier apparaît également aux côtés des Koopalings, marquant pour la première fois l'apparition des sept sbires de Bowser et Bowser Jr. dans le même jeu. Les sept Koopalings ont tous une réplique de la Baguette magique de leur première apparition, tandis que Bowser Jr. a une miniature Koopa Clown. Au cours des sept premiers mondes, Mario et ses amis ont à monter une tour au milieu, au sommet de laquelle le Koopaling de ce monde. Lorsqu'il est vaincu, le Koopaling saute alors de suite, un peu comme Bowser Jr. dans l'original New Super Mario Bros., ce qui indique une revanche au château à la fin du monde. Lorsque le Koopaling est rattrapé, Kamek apparaît et ajoute un nouvel élément à la bataille, comme le remplacement du plancher de la chambre de Larry, ou en donnant à Lemmy une balle encore plus grande qu'auparavant. Les Koopalings ont eux des voix pour la première fois dans ce jeu, leur apparence ont beaucoup changé par rapport aux précédents jeux Mario.

Après les crédits Bowser Jr. convoque ses compagnons pour aider Bowser à se relever. Quand ils le font, cependant, le château de Bowser leur tombe dessus. Bowser peut être entendu, gémissant de douleur juste après.

Dans New Super Mario Bros. Wii, Larry est dans le monde 1, Roy est dans le monde 2, Lemmy est dans le monde 3, Wendy est dans le monde 4, Iggy est dans monde 5, Morton est dans le monde 6, et Ludwig est dans le monde 7 .

Alors que dans Super Mario Bros. 3 Morton était le Boss du niveau de désert, Roy était le Boss du niveau de ciel, et Ludwig était le Boss d'un niveau de tuyaux, elles ont toutes été légèrement changées. Roy est le Boss du monde du désert, Ludwig est le Boss du monde du ciel, et Morton est le Boss du monde des montagnes (qui remplace le niveau Tuyaux). Le monde des géants d'Iggy est remplacée par le monde de la forêt/jungle. Larry, Lemmy, et Wendy conservent chacun leurs thèmes de niveau (l'herbe, la glace et l'eau, respectivement).

Dans New Super Mario Bros. 2 
Après 3 ans d'absence, les Koopalings reviennent dans le jeu New Super Mario Bros. 2 pour la console Nintendo 3DS, sans Bowser Junior cette fois-ci. Ils servent de Boss pour les mondes du jeu. Dans l'introduction, ils viennent kidnapper la princesse Peach pendant que Mario et Luigi partent du château. Ils garderont les répliques de Sceptre magiques de Super Mario Bros. 3 et de New Super Mario Bros. Wii. Mario et Luigi devront les battre dans les châteaux des mondes.

Dans New Super Mario Bros. 2, Roy est dans le monde 1, Iggy est dans le monde 2, Wendy est dans le monde 3, Morton est dans le monde 4, Ludwig est dans le monde 5, Larry est dans le monde Champignon et Lemmy est dans le monde Fleur. Dans le Monde 6 et le Monde d'Hostar (alias Monde Étoile) les Koopalings sont dans le Koopa Clown Car, et il faut éviter de se faire repérer (sous peine d’être changé en statue de pierre) il  faut agir doucement.

Il est également à noter que Wendy-O est la seule de la Koopalings à garder son thème respectif (l'eau) de Super Mario Bros. 3 et de celui de la Wii. Ludwig garde toujours le thème des nuages de New Super Mario Bros. Wii. Le reste de la Koopalings ont tous un nouveau thème.
Roy- La plaine 
Iggy- Le désert 
Wendy- L'eau et la forêt
Morton- La neige 
Ludwig- Les nuages et les montagnes
Larry- Monde champignon 
Lemmy- Monde fleur

Wendy est la seule Koopaling du jeu à ne pas se servir de son sceptre magique. On la combat dans un château inondé, dans une salle escaladée de plantes aquatiques, ou Wendy fera baisser et monter le niveau de l'eau, et invoquera des Cheep-Cheeps pour vous toucher.

Roy se bat de la même manière que dans Super Mario World. Iggy, Wendy, Larry et Lemmy se battent d'une manière semblable à celle de New Super Mario Bros. Wii. Morton et Ludwig se battent d'une nouvelle manière.

Dans New Super Mario Bros. U 
Les Koopalings marqueront un retour en force dans le jeu New Super Mario Bros. U de la console Wii U. Ils servent toujours de Boss pour les châteaux de chaque monde du jeu, et sont accompagnés de Boom Boom qui a déjà été leur acolyte dans Super Mario Bros. 3 et avec Bowser Jr.. Chacun d'eux a même un bateau volant comme dans leurs premières apparitions.

L'ordre d'affrontement des Koopalings a une nouvelle fois changé. De plus, Ludwig et Iggy sont les seuls à avoir conservé leur environnement précédent (Monde des Nuages et Monde de la Forêt).
 Monde 1 : Lemmy - Plaine du Grand Chêne (Plaine)
 Monde 2 : Morton - Dunes de Miel (Désert)

À partir de ce moment, les chemins bifurquent et laisse au joueur le choix du monde où il peut aller, ces mondes sont respectivement les mondes 3 ou 4 : 
 Larry - Mer Mentalo (Eau)
 Wendy - Mont Sorbet (Glace et Neige)

Ces mondes passés, le chemin redevient unique :
 Monde 5 : Iggy - Jungle Cassis (Forêt)
 Monde 6 : Roy - Mines Candi (Montagne)
 Monde 7 : Ludwig - Paradis Chantilly (Nuages)
 Monde 8 : Aucun - Château de Peach (Monde final)

Dans Mario Kart 8 
Les Koopalings font leur première apparition en tant que personnages jouables dans Mario Kart 8 sur Wii U. Larry, Lemmy et Wendy sont catégorisés en pilotes légers, Iggy et Ludwig en pilotes moyens, et Roy et Morton en pilotes lourds.

Dans Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / for Wii U 
Les Koopalings ont été intégrés comme personnages jouables pour la seconde fois dans un jeu Nintendo. Mais ils ne sont présents que sous la forme de sept costumes alternatifs à Bowser Jr..

Dans Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016 
Larry et Wendy apparaissent en personnages jouable dans les deux versions (Wii U et 3DS), tandis que Ludwig et Roy apparaissent jouable uniquement sur 3DS. Iggy, Lemmy et Morton eux, ne sont pas jouables, mais apparaissent en tant que costumes pour les Miis.

Dans Mario andLuigi: Paper Jam Bros. 
Dorénavant appelés "Terreurs de Bowser", ces derniers constituent différents boss à affronter plusieurs fois durant le jeu. C'est notamment la première fois que les Terreurs ont chacun leur propres dialogues.

Lors des combats, ils sont séparés en trois équipes : Roy et Wendy, Larry et Ludwig, et Iggy, Lemmy et Morton.

Dans Paper Mario: Color Splash 
Les Koopalings sont les différents boss à affronter tout au long du jeu. Ils protègent les grandes étoiles de couleur et ont chacun une faiblesse nécessitant l'utilisation d'un objet spécifique. Ils ont la particularité de porter une attaque inesquivable si le joueur met trop de temps à trouver quel objet employer, celles de Iggy, Ludwig, Wendy et Larry sont systématiquement fatales à Mario. Ils protègent chacun une grande étoile de couleur, à l'exception de Roy. Ordre d'affrontement :
 Grande Étoile Rouge : Morton
 Grande Étoile Jaune : Iggy
 Grande Étoile Bleue : Ludwig
 Grande Étoile Violette : Wendy
 Grande Étoile Orange : Larry 
 Grande Étoile Verte : Lemmy
 Château de Bowser : Roy
C'est par ailleurs leur première apparition en version papier.

Dans Super Smash Bros. Ultimate 
Tout comme dans l'opus précédent, les Koopalings reviennent en costumes alternatif à Bowser Jr..

Dans Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 
Seul Larry, Wendy et Ludwig apparaissent en personnages jouable.

Dans Super Mario Maker 2 
À la suite de la mise à jour 3.0, les Koopalings peuvent être placés sur les divers stages, mais ils sont indisponible dans le style Super Mario 3D World.

Dans Mario Kart Tour 
Les Koopalings apparaissent en tant que personnages jouables, chacun disposant d'un objet qui leur est spécifique.

Dans Dr. Mario World 
Ils apparaissent tous les sept en "docteur" jouable.

Liste de leurs apparitions 

 1988 : Super Mario Bros. 3
 1990 : Super Mario World
 1993 : Yoshi's Safari
 1994 : Hotel Mario
 2003 : Mario and Luigi: Superstar Saga
 2009 : New Super Mario Bros. Wii
 2012 : New Super Mario Bros. 2
 2012 : New Super Mario Bros. U
 2013 : New Super Luigi U
 2014 : Mario Kart 8
 2014 : Super Smash Bros. for Nintendo 3DS / for Wii U
 2015 : Puzzle and Dragons: Super Mario Bros. Edition
 2015 : Mario and Luigi: Paper Jam Bros.
 2016 : Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Rio 2016 (Larry, Wendy, Ludwig & Roy)
 2016 : Paper Mario: Color Splash
 2017 : Mario Kart 8 Deluxe
 2017 : Mario and Luigi: Superstar Saga + Les Sbires de Bowser.
 2018 : Super Smash Bros. Ultimate
 2018 : Mario et Luigi: Voyage au centre de Bowser + L'épopée de Bowser. Jr
 2019 : New Super Mario Bros. U Deluxe
 2019 : Dr. Mario World
 2019 : Mario Kart Tour
 2019 : Mario et Sonic aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (Larry, Ludwig & Wendy)
 2020 : Super Mario Maker 2 (version 3.0.0)
 2020 : Mario Kart Live: Home Circuit

Références 

Ennemi de Mario
Personnage jouable de Super Smash Bros.
Personnage de fiction créé en 1988
Boss de jeu vidéo